Crazy – singel Williego Nelsona z 1961.
 Crazy – singel zespołu Aerosmith z 1994.
 C.R.A.Z.Y. – kanadyjski dramat filmowy z 2005.